Die 21. Faustball-Europameisterschaft der Männer fand vom 24. bis 26. August 2018 in Adelmannsfelden (Deutschland) statt. Deutschland war zum siebten Mal Ausrichter der Europameisterschaft im Faustball der Männer.

Teilnehmer 
Alle europäischen Mitgliedsnationen der International Fistball Association haben die Möglichkeit an den Europameisterschaften teilzunehmen. Voraussetzung ist die Zahlung der zu entrichtenden Mitgliedsbeiträge.

Zehn europäische Verbände hatten ihre Nationalmannschaft für die Europameisterschaften gemeldet. Damit ergab sich eine neue Rekordteilnehmerzahl für eine Europameisterschaft.

Ausrichter 
Ausgerichtet wurde die Faustball-Europameisterschaft vom Turn- und Sportverein 1924 Adelmannsfelden e. V. Sie fand auf dem Sportgelände an der Otto-Ulmer-Halle in Adelmannsfelden statt.

Spielplan

Gruppenspiele

Gruppe A

Gruppe B

Turnierraster

Qualifikationsspiele

Viertelfinale

Kreuzspiele

Halbfinale

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 9

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Kleines Finale

Finale

Endergebnis

Weblinks 
 Webseite des TSV Adelmannsfelden 1924 e.V.

Einzelnachweis 

2018 Manner
Europameisterschaft Manner
Europameisterschaft 2018 Manner
Adelmannsfelden
Sportveranstaltung im Ostalbkreis